Рупнагар:

 Рупар — город на востоке индийского штата Пенджаб.
 Рупар — округ в индийском штате Пенджаб.